Эрзурумский мир — два подписанных в Эрзуруме договора, завершившие турецко-персидскую войну 1821—1823 годов и определившие линию границы между Персией и Османской империей.

Первый договор 
Первый Эрзурумский договор был подписан 28 июля 1823 года. Он подтвердил старые границы, установленные ещё Зухабским договором 1639 года. Тем самым остались неурегулированными все пограничные споры, которые привели к войне.

Второй договор 
Из-за неурегулированности вопроса о границах серия пограничных инцидентов в Курдистане в 1830-х годах чуть было опять не привела к войне между Персией и Османской империей. Поэтому в мае 1847 года в Эрзуруме был подписан договор, согласно которому Курдистан был разделён между Персией и Османской империей, и была назначена специальная комиссия для демаркации границы, которая завершила свою работу к 1914 году.

Источники 
 «История Востока» (в 6 т.). Т.IV «Восток в новое время (конец XVIII — начало XX вв.)», книга 1 — Москва: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2004. ISBN 5-02-018387-3

1823 год в политике
1823 год в Азии
Договоры по алфавиту
Мирные договоры XIX века
Международные договоры Османской империи
Международные договоры Каджарского Ирана
Турецко-персидские войны
История Эрзурума